«Малакофф — Плато де Ванв» () — станция линии 13 Парижского метрополитена, расположенная в коммуне Малакофф — одном из южных ближайших пригородов Парижа, от которого и получила первую половину своего названия.

История 
 Станция открылась 9 ноября 1976 года в составе одного из двух пусковых участков, открывшихся в этот день и коренным образом изменивших историю линии 13 (участок Порт-де-Ванв — Шатийон — Монруж). 
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (133 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Галерея

См. также 
 Список станций Парижского метрополитена

Примечания

Источники 
Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Малакофф
Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1976 году